Miejscowości w Nepalu:
 Sahare (Dholkha)
 Sahare (Surkhet)